Георгий Румянцев:
 Румянцев, Георгий Алексеевич (1937—1990) — советский радиолюбитель.
 Румянцев, Георгий Серафимович (в монашестве Игнатий; род. 1971) — епископ Русской православной церкви;